А́нна Влади́мировна Карпу́шина () — российская кёрлингистка на колясках, в составе сборной России чемпионка мира 2020.

На национальном уровне выступает за спортклуб «Адамант» (Санкт-Петербург). Серебряный (2013) и бронзовый (2021) призёр чемпионата России.

Мастер спорта России (спорт лиц с поражением ОДА, 2014). Заслуженный мастер спорта России (2021).

Достижения 
 : золото ().
 : серебро (2013), бронза (, ).
 Кубок России по кёрлингу на колясках: серебро (2018), бронза (2019).
 Международный турнир по кёрлингу на колясках в Копенгагене: серебро (2019).
 Кубок Москвы по кёрлингу на колясках 2020: золото.
 Кубок Енисея по кёрлингу на колясках дабл микст 2022: золото
 Всероссийские соревнования по кёрлингу на колясках дабл микст 2022: бронза

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках
Заслуженные мастера спорта России